Slalom mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 17 marca 2018 roku w trzech klasach.

Osoby niedowidzące 
W rywalizacji wystąpiło 18 zawodników z 13 państw.

Osoby stojące 
W rywalizacji wystąpiło 40 zawodników z 22 państw.

Osoby siedzące 
W rywalizacji wystąpiło 31 zawodników z 18 państw.

Przypisy 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Pjongczang 2018